Natalie Williams peut désigner :
 Natalie Williams (1970-), joueuse et entraîneuse de basket-ball américaine ;
 Natalie Williams (1982-), karatéka anglaise.